Āstāneh-ye Ashrafīyeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Āstāneh-ye Ashrafīyeh (kommunhuvudort i Iran), Gilan, 
 Shahrestān-e Āstāneh-ye Ashrafīyeh, kommun, Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar